Gemach steht für:

 private Rückzugsräumlichkeiten (von ‚gemächlich‘), siehe Zimmer #Gemach
 ‚Verleih‘ (aus dem Hebräischen), eine Aufgabe der jüdischen Gemeindeordnung, siehe Kehillah

Siehe auch: